Solca je název těchto sídel:

 Solca – zaniklá vesnice u Karviné
 Solca (Polsko) – vesnice v Polsku, ve slezském vojvodství
 Solca (Rumunsko), čti [Solka] – město v Rumunsku
 Solca (župa Neamț) – vesnice v Rumunsku, v župě Neamț

 podobné názvy

 Solca Mała – vesnice v Polsku, v lodžském vojvodství
 Solca Wielka – vesnice v Polsku, v lodžském vojvodství

 jiné významy

 SOLCA – zkratka pro Sociedad de Lucha Contra el Cancer (česky Společnost pro boj s rakovinou) působící v Ekvádoru